Innerberger Stadel steht  für Gebäude in Österreich
Innerberger Stadel (Steyr)
Innerberger Stadel (Weyer)